Veza puede referirse a especies del género botánico Vicia (Fabaceae) en general y, en particular a:
 El nombre común de la planta Vicia angustifolia; 
 El nombre común de la planta Vicia argentea; 
 El nombre común de la planta Vicia cracca; 
 El nombre común de la planta Vicia hirsuta; 
 El nombre común de la planta Vicia lutea; 
 El nombre común de la planta Vicia onobrychioides; 
 El nombre común de la planta Vicia parviflora;
 El nombre común de la planta Vicia sativa; 
 El nombre común de la planta Vicia sepium;
 El nombre común de la planta Vicia villosa.